Cruziger ist der Familienname von

 Caspar Cruciger der Ältere (1504–1548), Theologe und Reformator
 Christian Albert Cruziger (1819–1877), Minister und Bevollmächtigter bei der provisorischen Zentralgewalt von Sachsen-Altenburg

Siehe auch:
 Cruciger